Dit artikel beschrijft de prestaties van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain in het seizoen 2000–2001.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Paris Saint-Germain in het seizoen 2000–2001 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Opel
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Winter

Division 1

Klassement

Coupe de France
 1/32 finale: Thouars Foot 79 (III) - Paris Saint-Germain (0–2, )
 1/16 finale: Paris Saint-Germain - AJ Auxerre (0–4)

Coupe de la Ligue
 1/16 finale: AS Nancy (II) - Paris Saint-Germain (3–1)

Afbeeldingen

Externe link
 Officiële site

2000
Paris Saint-Germain